Kilpisjärvi (plaats), een dorp in Fins Lapland
Kilpisjärvi (meer), een meer in Fins Lapland